Pau d’Arco ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Pau d’Arco (Pará), Bundesstaat Pará 
 Pau d’Arco (Tocantins), Bundesstaat Tocantins 
 Pau d’Arco do Piauí, Bundesstaat Piauí